Madonna col Bambino dormiente – dipinto di Andrea Mantegna
 Madonna col Bambino dormiente – dipinto di Giovanni Bellini